Duello fra le rocce (Hell Bent for Leather) – film statunitense del 1960 diretto da George Sherman
Hell Bent for Leather – singolo dall'album dei Judas Priest Killing Machine  (album pubblicato negli Stati Uniti con il titolo di Hell Bent for Leather)
Hell Bent for Leather – album di Milan the Leather Boy
Hell Bent for Leather – album di Frankie Laine